Генуя – Ницца (, ) — шоссейная однодневная велогонка, с 1910 по 1975 год, с перерывами, проводившаяся между Италией и Францией по маршруту Генуя – Ницца. 

В 1958, 1960, 1962, 1964 и 1973 годах проводилась в обратном направлении из Ниццы в Геную.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Ссылки 
 Генуя – Ницца на Memoire-du-cyclisme
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Велогонки во Франции